Новоильинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоильинский сельсовет — в Хабарском районе Алтайского края.
 Новоильинский сельсовет — в Петуховском районе Курганской области.